Bossongri peut désigner :
Bossongri, une commune rurale située dans le département de Bartiébougou au Burkina Faso
Bossongri, une commune rurale située dans le département de Bilanga au Burkina Faso
Bossongri, une commune rurale située dans le département de Diapangou au Burkina Faso

Homonymie de toponyme